Basteje w Stargardzie:
 przy Baszcie Tkaczy
 przy Baszcie Jeńców
 przy Prochowni